Чемпионат мира по фигурному катанию 1947 года был проведён Международным союзом конькобежцев 13—17 февраля в Стокгольме (Швеция). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парном катании. Этот чемпионат стал первым после Второй мировой войной. Фигуристам Германии, Австрии и Японии было запрещено выступать на чемпионате. Впервые выступали спортсмены Австралии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Факты 
 Шведский город Стокгольм принял мировое первенство в десятый раз.

Мир1947
Февраль 1947 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме